Лабаррер — коммуна во Франции, департамент Жер
  (1928—2006) — французский политик
  — французский эссеист и преподаватель